Towarzystwo Patriotyczne – tajna organizacja niepodległościowa w Królestwie Polskim w latach 1821-1826
 Towarzystwo Patriotyczne – radykalna organizacja w powstaniu listopadowym